Pascale Casanova (1959-2018) – critica letteraria francese
Pascale Casanova – sciatrice paralimpica francese